Kolnica (Brudzew), een plaats in de gemeente Brudzew het Poolse district Turecki, woiwodschap Groot-Polen
 Kolnica (Malanów), een plaats in de gemeente Malanówhet Poolse district Turecki, woiwodschap Groot-Polen
 Kolnica (Opole), een plaats in het Poolse district Brzeski, woiwodschap Opole
 Kolnica (Podlachië), een plaats in het Poolse district Augustowski, woiwodschap Podlachië